Нику́льчинский моги́льник — археологический памятник, древнерусский могильник XII-XV веков. Располагается в Слободском районе Кировской области.

Никульчинский могильник располагается в 150 м к юго-западу от большого вала Никульчинского городища и в 170 м к западу от второго поселения, на территории села. Никаких внешних признаков могильника не сохранилось. О находках костяков во время земляных работ сообщали местные жители. Раскопки на могильнике проводил Л. П. Гуссаковский: в 1958 году было выявлено одно захоронение, а в 1960 — ещё 15.

На могильнике обнаружено 5 рядов погребений, умершие лежали в неглубоких (около 1 м) ямах головами на запад или юго-запад. Вещей при них не обнаружено. В одной могиле (№ 6) найдено скопление угля — вероятно, признак сохранившегося ещё языческого обряда трупосожжения. О языческих же суевериях, возможно, свидетельствует ещё одно захоронение (№ 15), в котором умерший лежал с согнутыми в коленях ногами и слегка привалившись на левый бок. Учёные полагают, что такое положение скелета произошло от связывания или же помещения покойного в мешок с целью обезопаситься от козней шамана-волхва после его смерти.

Судя по всему, на этом кладбище хоронили своих умерших жители Никульчинского городища, поэтому вполне уместно датировать могильник тем же временем — XII-XV веками.

См. также 
 Никульчинское городище
 Покстинский могильник
 Усть-Чепецкий могильник
 Еманаевский могильник

Литература 
 Макаров Л. Д. Русские поселенцы на берегах Вятки (По данным археологических исследований) // Энциклопедия земли Вятской. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 80.

Ссылки 
 Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X—XV вв.  Автореф. дисс. … д. ист. наук. Рукопись. Ижевск, 2006.
 Макаров Л. Д. Православные памятники Вятской земли XII—XV вв.

Славянские могильники
Археологические объекты Кировской области